El Grup B de la Copa del món de Rugbi a 15 de 2015 l'integraven Sud-àfrica, Escòcia i Samoa, totes elles classificades per haver quedat en una de les tres primeres posicions del seu grup a la Copa del món de Rugbi a 15 de 2011, el Japó representant asiàtic i els Estats Units com un dels representants americans. El grup va registrar la primera gran sorpresa del torneig, quan el combinat japonès va batre la dues vegades campiona del món Sud-àfrica, tot i que final les dues favorites, els springbooks i Escòcia es classificaren per la final, i Japó aconseguiria la tercera plaça que la classificava pel mundial de 2019, tot i que de fet al ser-ne l'organitzador ja la tenia assegurada. Els japonesos també foren els primers a aconseguir tres victòries a la fase de grups i quedar eliminats.

Classificació Final 

''Tots els horaris són en temps local (UTC+01)

Sud-àfrica vs Japó 

Notes:
 Fumiaki Tanaka aconsegueix la 50a internacionalitat amb Japó.
 1r partit en el duel històric entre totes dues nacions.
 Primera victòria japonesa sobre un equip integrant de la SANZAR.

Samoa vs Estats Units

Escòcia vs Japó 

Notes:
 Josh Strauss made his international debut for Scotland.

Sud-àfrica vs Samoa 

Notes:
 Adriaan Strauss aconsegueix la seva internacionalitat número 50.
 Census Johnston aconsegueix la seva internacionalitat número 50.
 George, Ken and Tusi Pisi es converteix en els primers tres germans que representen un equip de rugbi a 15 a la Copa del Món.

Escòcia vs Estats Units

Samoa vs Japó 

Notes:
 Màxima victòria, fins al moment, del Japó sobre Samoa.
 Atsushi Hiwasa aconsegueix les 50 internacionalitats amb Japó.

Sud-àfrica vs Escòcia 

Notes:
 Alasdair Dickinson aconsegueix 50 internacionalitats amb Escòcia.

Sud-àfrica vs Estats Units 

Notes:
 Rudy Paige debuta com a internacional amb Sud-àfrica.
 Joe Taufete'e debuta com a internacional amb els Estats Units.
 Bryan Habana iguala Jonah Lomucom a màxim anotador d'assaig en un mundial.

Samoa vs Escòcia 

Notes:
 Richie Gray aconsegueix la internacionalitat número 50.
 Sean Lamont es converteix en el segon jugador escocès en assolir les 100 caps.

Estats Units vs Japó 

Notes:
 Japó es converteix en la primera nació a guanyar 3 partits en la fase de grups i quedar eliminada.

Referències 

Copa del Món de Rugbi de 2015